Дужице могу бити:

 Дужице (Пљевља), насељено мјесто у општини Пљевља, Република Црна Гора
 Дужице (Широки Бријег), насељено мјесто у општини Широки Бријег, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ